Daphnée Duplaix (1976- ), actrice et mannequin américaine ;
 Georges Duplaix (1895-1985), peintre, écrivain, traducteur, agent secret et éditeur français ;
 Michel Duplaix (1932- ), acteur et sculpteur française.